Terra di Mezzo è la traduzione di Miðgarðr (in inglese Midgard).

Letteratura 
 Terra di Mezzo – continente di Arda nelle opere di John Ronald Reuel Tolkien.
 Terra di mezzo – romanzo di fantascienza di Alan Dean Foster.

Cinema 
 Terra di mezzo – film di Matteo Garrone.

Musica 
 Midgard – gruppo musicale milanese della scena hardcore punk, con forti influenze metal della metà degli anni '80
 Midgard – album degli Holy Shire